San Francisco del Mar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco del Mar Viejo, ort, Oaxaca, 
 San Francisco del Mar (kommun i Mexiko), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar